Ле́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лещенко, Алексей Яковлевич (1906—1970) — советский подполковник, писатель.
 Лещенко, Анастасия Кирилловна (1906—1995) — советский учёный, селекционер сои.
 Лещенко, Андрей Фёдорович (1945—2023) — советский и российский театральный актёр, народный артист Российской Федерации (2002).
 Лещенко, Вера Георгиевна (1923—2009) — советская певица.
 Лещенко, Владимир Петрович (1939—2018) — российский художник.
 
 Лещенко, Дмитрий Ильич (1876—1937) — участник революционного движения в России, организатор советской кинематографии.
 Лещенко, Иван Иванович (1896—1960) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Лещенко, Ирина Валерьевна (род. 1991) — белорусская биатлонистка.
 Лещенко, Лев Валерьянович (род. 1942) — советский эстрадный певец, музыкальный педагог, продюсер, актёр, автор текстов песен.
 
 Лещенко, Павел Афанасьевич (1907—1984) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 
 Лещенко, Роман Николаевич (род. 1988) — украинский политик.
 
 Лещенко, Юрий Петрович (1936—2021) — советский учёный в области создания АСУ оружием, войсками и стратегическими силами Вооружённых сил. Доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, лауреат Ленинской премии, профессор, генерал-майор.

Составные фамилии 
 Лещенко-Сухомлина, Татьяна Ивановна (1903—1998) — русская певица, актриса, писатель и переводчик, поэтесса.

См. также 
 Лещенково